Анато́лий Тимофе́евич Уко́лов (род. 24 августа 1939) — советский и российский юрист, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, генерал-лейтенант юстиции в отставке, судья высшего квалификационного класса.

Биография 
Анатолий Тимофеевич Уколов родился 24 августа 1939 года в селе Красное Ленинск-Кузнецкого района Новосибирской области (ныне — Кемеровская область).

В 1956 году окончил Кемеровское военное училище связи (КВУС). Служил в Одесском военном округе.

Окончил с отличием военно-юридический факультет Военно-политической академии им. Ленина. После окончания проходил службу в военных трибуналах Вооруженных Сил СССР.

В 1989—2005 годах заместитель председателя Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации (СССР до 1991 года).

В 1993—1994 годах возглавлял суд по делу ГКЧП.

Председательствовал на военной коллегии Верховного суда РФ, которая рассматривала уголовноые дела о возможности реабилитации Н. Ежова, В. Абакумова, Л. Берии, П. Краснова и других.

Основные труды 
 Ахметшин Х. Б., Петухов Н. А., Тер-Акопов А. А., Уколов А. Т. Преступления против военной службы. Учебник для вузов. — : «Норма», «Инфра-М», 2002.
 Петухов Н. А., Уколов А. Т. (редакторы) Постановление №9 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. Обзоры судебной практики рассмотрения дел по жалобам военнослужащих (1994-2000). — : «Юридическая литература», 2002.

Примечания

Ссылки 
 Ветераны Верховного Суда Российской Федерации.
 Четвёртый состав Совета судей Российской Федерации.
 Без срока давности. Дело «железного наркома» // «Труд», 09 декабря 1999 г. (интервью с А. Т. Уколовым).
 Руководствуясь законом и совестью // «Красная звезда», 15 июня 2002 г. (интервью с А. Т. Уколовым).
 Военный суд на зависть всей Европе // «Красная звезда», 06 ноября 2003 г. (интервью с А. Т. Уколовым).
 Как судили гекачепистов? // «Комсомольская правда», 18 августа 2006 г. (интервью с А. Т. Уколовым).
 Двенадцать обиженных мужчин // «Новые Известия», 23 августа 2013 г.

Википедия:Биографии современников
Юристы России
кандидаты юридических наук
Судьи России
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Генерал-лейтенанты юстиции (Российская Федерация)
Генерал-лейтенанты юстиции (СССР)